Уильям Эдуард Бёркхардт Дюбуа́ (, сокр. W. E. B. Du Bois, Дюбойс; 1868—1963) — афроамериканский общественный деятель, панафриканист, социолог, историк и писатель.

Биография 
Дюбуа родился 23 февраля 1868 года в Грейт-Баррингтоне (Массачусетс, США). Мулат (как мать, так и отец имели смешанное происхождение). В 1895 году он стал первым американцем с африканскими корнями, получившим степень доктора философии Гарвардского университета, а спустя два года стал профессором истории и экономики Атлантского университета, занявшись изучением вопросов о социальном положении афроамериканцев. Он пришёл к выводу, что социальные изменения произойдут лишь под воздействием волнений и протестов. Взгляды Дюбуа и его единомышленников из числа образованной чёрной молодёжи были оппозиционны идеям другого активиста за права афроамериканцев того времени — Букера Вашингтона, выступавшего за социальную интеграцию чёрных и белых посредством отказа первых от немедленного предоставления им равноправия, в то время как Дюбуа считал верным путём борьбу за получение высшего образование хотя бы «одарённой десятой частью» (talented tenth) афроамериканцев, которая бы работала на благо развития афроамериканцев.

В 1905 году Дюбуа выступил одним из сооснователей Ниагарского движения () — гражданской организации за свободу, а в 1909 году вместе с группой единомышленников он основал Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения (, NAACP). В 1910 году Дюбуа оставил работу в Атлантском университете, чтобы сосредоточиться на работе редактора журнала «Кризис» («Крайсис», The Crisis) в NAACP. В 1934 году он вернулся в Атланту, а с 1944 по 1948 год вновь работал в NAACP. Дюбуа также выступил организатором серии  по всему миру.

Дюбуа был известен своими левыми взглядами (в 1911—1912 годах состоял в Социалистической партии Америки, но вышел, столкнувшись с неготовностью её лидеров выступить против расовой дискриминации; с марксизмом, впрочем, он познакомился довольно поздно) и несколько раз посещал СССР (в 1928, 1936, 1949, 1958—1959 и 1962 годах). В 1950 году он баллотировался в Сенат США от штата Нью-Йорк как кандидат левоцентристской Американской лейбористской партии, получив более 200 000 голосов (4 %).

В 1951 году ему было предъявлено обвинение за службу в разведке иностранной державы (Советского Союза), и хотя обвинения с Дюбуа (за которого заступился сам Альберт Эйнштейн) вскоре были сняты, он к тому времени полностью разочаровался в США. К тому же, в 1955 году американское правительство не разрешило ему выехать в Индонезию на Бандунгскую конференцию. В 1961 году он вступил в американскую Коммунистическую партию, переехал в Гану и отказался от американского гражданства. Умер 27 августа 1963 года в Аккре (Гана).

Литературная деятельность 
Дюбуа выступил автором множества книг, включая три автобиографии. Так, в книге (сборнике статей) «» (The Souls of Black Folk, 1903) он выступил против социального неравенства, а в своей работе «Джон Браун» (John Brown, 1909) описал деятельность белого аболициониста, боровшегося против рабовладельцев с оружием в руках. В 1911 году Дюбуа опубликовал свой первый роман «Серебряное руно» (The Quest of the Silver Fleece). Труд «Чёрная реконструкция в Америке» (Black Reconstruction in America) стал знаковым в историографии реконструкции Юга. Труды Дюбуа объединены в 40-томное Полное собрание сочинений.

Избранная библиография 

 The Philadelphia Negro (1899); 
 The Souls of Black Folk (1903); 
 John Brown (1909); 
 The Negro (1915); 
 Darkwater (1920); 
 Black Reconstruction (1935); 
 Dusk of Dawn: An Essay Toward an Autobiography of a Race Concept (1940, 1968);
 Color and Democracy (1945); 
 The World and Africa (1947); 
 In Battle for Peace (1952); 
 Autobiography (1968); 
 The Seventh Son (1971)

Награды и премии 
 Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1959)

Публикации работ на русском языке

Примечания

Литература 
 
 

 David Levering Lewis, W. E. B. Du Bois: Biography of a Race, 1868—1919, Lakewood, WA, Owl Books, 1994.
 Edward J. Blum. W. E. B. Du Bois, American Prophet. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2007.
 Stewart, С. L. Civil Religion, Civil Society, and the Performative Life and Work of W. E. B. Du Bois. — The Journal of Religion, 88, 2008, № 3, 307—330.

Ссылки 
 
 Биография в The Internet Encyclopedia of Philosophy
 Статьи Уильяма Дюбуа

Социологи США
Историки США
Английские писатели
Члены Коммунистической партии США
Социалисты США
Правозащитники США
Активисты движения за права афроамериканцев
Выпускники Университета Фиска
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Берлинского университета
Преподаватели Уилберфорского университета
Англиканские святые
Антивоенные активисты США
Антиколониалисты
Панафриканизм
Философы Ганы
Ораторы
Члены Венгерской академии наук
Члены Академии наук ГДР
История Юга США
Социологи по алфавиту